Il singolare  del PTT Pattaya Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Vera Zvonarëva era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Daniela Hantuchová.

Daniela Hantuchová ha battuto in finale Sara Errani 6–0, 6–2.

Teste di serie

 Vera Zvonarëva (semifinali)
 Ana Ivanović (quarti di finale)
 Marija Kirilenko (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (campionessa)

 Roberta Vinci (semifinali) 
 Peng Shuai (quarti di finale) 
 Zheng Jie (primo turno) 
 Sara Errani (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PTT Pattaya Open 2011